Zalaegerszegi TE FC, labdarúgócsapat
ZTE KK, férfi kosárlabdacsapat
ZTE (vállalat)
ZTE Blade, mobiltelefon